Джордж Дэвис: Дэвис, Джордж (1820—1896) — генеральный прокурор Конфедерации.
  (1839—1918) — американский генерал, военный губернатор Пуэрто-Рико.
 Дэвис, Джордж (1870—1940) — американский бейсболист.
  (1889—1965) — американский киноактёр.
  (1911—1945) — офицер ВМС США, награждённый Медалью Почёта во время Второй мировой войны.
 Дэвис, Джордж Эндрю (1920—1952) — американский лётчик-ас Корейской войны, награждённый Медалью Почёта.